1242-й отдельный сапёрный батальон  — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован осенью 1941 года в Архангельской области, до февраля 1942 года занят на строительстве тыловых оборонительных рубежей.

В составе действующей армии с 7 февраля 1942 года по 1 сентября 1942 года.

В январе 1942 года был направлен на Волховский фронт, где до сентября 1942 года находился в распоряжении 4-й армии, обеспечивая строительство её укреплений и коммуникаций, обеспечивает переправу через Волхов. В июне 1942 года принимал активное участие в боях за Киришский плацдарм, понёс большие потери.

9 октября 1942 года переформирован в 734-й отдельный минно-сапёрный батальон

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году